Franciszek Szuster (1810–1901) – polski litograf i kupiec, właściciel Pałacu Szustra w Warszawie
 Franciszek Szuster (1832–1908) – polski inżynier architekt

Przypisy